Lansac kan syfta på:
 Lansac, Gironde
 Lansac, Hautes-Pyrénées
 Lansac, Pyrénées-Orientales